Паркерсберг () — название нескольких населённых пунктов в США.

 Паркерсберг — город в штате Западная Виргиния, население 31 492 человека (2010 год). 
 Паркерсберг — город в штате Айова, население 1870 человек (2010 год).
 Паркерсберг — город в штате Иллинойс, население 234 человека (2010 год).